Jankovich Béla (1865–1939) oktatáspolitikus, közgazdász, az MTA tagja
 Jankovich Béla (1955) tollaslabdázó